Ремовка () — село,
Снитинский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322886203. Население по переписи 2001 года составляло 2 человека.

Географическое положение 
Село Ремовка находится на расстоянии в 1 км от села Броварки.

Примечания